Луково — топоним:

Белоруссия 
 Луково — агрогородок в Малоритском районе Брестской области.
 Луково — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Луково — озеро в Червенском районе Минской области.

Болгария 
 Луково — село в общине Своге Софийской области.

Македония 
 Луково — село в общине Струга.
 Луково — село в общине Кратово

Россия 
 Луково — деревня в Уярском районе Красноярского края.
 Луково — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Луково — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Луково — озеро в Ногинском районе Московской области.

Сербия 
 Луково — село в общине Вранье.

Украина 
 Луково — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Луково — село в Иршавском районе Закарпатской области.

См. также 
 Горно-Луково
 Долно-Луково